Гюннинг (, ) — фамилия.

Известные носители 
  (род. 1991) — нидерландский крикетчик, игрок национальной сборной.
  (1913—1967) — нидерландский игрок в хоккей на траве, бронзовый медалист летних Олимпийских игр 1936 года.
  (род. 1949) — нидерландский экономист, профессор и директор Центра исследований экономики Африки Оксфордского университета.
  (1860—1913) — нидерландский и южноафриканский врач, первый директор Трансваальского музея (c 1897) и зоопарка Претории (с 1899).
 Гюннинг-Эдлинг, Сусанна (род. 1950) — шведская кёрлингистка.

См. также